Live Without a Net steht für:

 Live Without a Net, Album von Angel (1980) 
 Live Without a Net (Van-Halen-Videoalbum), Videoalbum von Van Halen (1987)